Georgi Bożiłow  – bułgarski piłkarz
 Georgi Bożiłow – bułgarski wioślarz